Grünanger steht für:

 Friedrich Grünanger, (1856–1929), bulgarisch-österreichischer Architekt
 Obere Grünangeralm, Alm auf der Reiter Alm bei Ramsau
 Untere Grünangeralm, Alm auf der Reiter Alm bei Ramsau